Muscheler ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Muscheler-Frohne (* 1950), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karlheinz Muscheler (* 1953), deutscher Jurist und Hochschullehrer